El topónimo Picones puede hacer referencia a:

 Picones (Asturias), lugar de la parroquia de Nueva, concejo de Llanes, Asturias, España.
 Picones (Salamanca), localidad del municipio de Encinasola de los Comendadores, provincia de Salamanca, España.
 Picones o Promaucaes es el nombre dado por los historiadores a las poblaciones de habla mapuche que, al momento de la colonización española, habitaron entre los ríos Maipo (cuenca de Santiago) y Maule, en el actual territorio de Chile.